Гран-при Венгрии 2001 года — тринадцатый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2001 года. Прошёл на трассе в Хунгароринг в Будапеште, Венгрия. Соревнования состоялись 19 августа 2001 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Мика Хаккинен 1:16,723
 После этой гонки Михаэль Шумахер сравнялся с Аленом Простом по числу побед в Формуле-1 за карьеру.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Венгрии